Typ 81 steht für:
 Audi 80 Typ 81, ein Automodell der Audi NSU Auto Union AG, später der Audi AG
 Peugeot Typ 81, ein frühes Automodell des französischen Automobilherstellers Peugeot
 Typ 81 Tan-SAM, ein japanisches Flugabwehrraketensystem
 Sietas Typ 81, ein Container-Feederschiff der Sietas-Werft in Hamburg-Neuenfelde
 Typ 81 (Sturmgewehr), ein Gewehr aus chinesischer Produktion